Snake kan henvise til flere artikler:

Spil og legetøj 
 Snake (computerspil)
 Snakes (N-Gage spil)
 Rubik's Snake, et legetøj

Kunst og underholdning

Musik 
 The Snakes (band)

Albums 
 The Snake (Shane MacGowan album)
 The Snake (Wildbirds & Peacedrums album)
 The Snake, et Harvey Mandel-album

Sange 
 "Snake", en sang af Muddy Waters fra Mud in Your Ear
 Snake (sang), en sang af R. Kelly fra albummet Chocolate Factory
 "Snake", en sang af PJ Harvey from Rid of Me 1993
 "Snake", en sang af G-Unit
 "Snake", en sang af Ronnie Lane
 "Snake", en sang af King Curtis Hot Sax, Cool Licks 2000
 "The Snake" (Al Wilson sang)
 "The Snake", en sang af Johnny Rivers fra albummet ...And I Know You Wanna Dance
 "Snakes", en sang af No Doubt fra albummet The Beacon Street Collection "Snakes", en sang af Voltaire fra albummet The Devil's Bris "Snakes", en sang af Papa Roach fra albummet Infest "Snakes", en sang af Six Feet Under fra albummet True Carnage Andre 
 The Snake (roman), af Mickey Spillane
 "Snake", et digt af D. H. Lawrence
 "Snakes" (CSI), en episode i en tv-serie

 Steder 
 Snake Creek (flertydig)
 Snake Hill, New Jersey
 Snake Island (flertydig)
 Snake River (flertydig)

 Personer 
 Jake Roberts' ringnavn (født 1955), professionel amerikansk wrestler
 Denis Bélangers kunstnernavn (født 1960), canadisk sanger fra bandet Voivod
 Stefan Le Quellec Knudsens tilnavn, dansk journalist

 Fiktiver personer 
 Snake Plissken, Kurt Russells karakter fra Escape from New York/Escape from L.A. Snake Jailbird, en Simpsons-karakter
 Archie "Snake" Simpson, a Degrassi character
 Snake, en karakter i The Karate Kid, Part III Snake, en The Powerpuff Girls character
 Snake, en karakter i Snake Tales Snake, adskillige karakterer i Metal Gear'' computerspilsserien

Sport 
 Arizona Diamondbacks, hold i Major League Baseball fra Phoenix, Arizona
 Arizona Rattlers, et fodboldhold fra Phoenix
 Columbus Cottonmouths, et ishockeyhold fra Columbus, Georgia
 Aberdare RFC, rugbyklub fra Aberdare, Wales
 Lugano Snakes, tidligere navn for Lugano Tigers, en schweizisk basketklub

Se også 
 Slange